Preussen kan syfta på:

Geografiska områden 
 Fornpreussen – området vid sydöstra delen av Östersjön innan tyska orden tog över på 1200-talet
Preussen (historiskt område) – ett land vid sydöstra Östersjön
 Preussens äldre historia – från förkristen tid och fram till Konungariket Preussens bildande 1701
Ostpreussen – ett historiskt tyskt territorium beläget vid sydöstra delen av Östersjön
Preussen – ett hertigdöme, senare ett konungarike och till sist en delstat i Tyskland 1525–1947
 Fristaten Preussen –  en tysk delstat 1918–1947
 Provinsen Ostpreussen – en preussisk provins i 1772–1829 och 1878–1922
 Konungariket Preussen – hertigdömet blir kungarike 1701–1918
 Hertigdömet Preussen –  ett hertigdöme i östra Preussen 1525–1701
Ordenspreussen – en stat bildad av Tyska orden 1230 var en polsk vasallstat 1466–1525
Västpreussen – en preussisk provins mellan 1773 och 1829 och 1878–1922
Kungliga Preussen – Pommerellen från Tyska orden i polska kungadömet 1466–1772
 Provinsen Preussen – en provins i Preussen 1829–1878, var en sammanslagning av provinserna Västpreussen och Ostpreussen
Preussen (svenskt generalguvernement) – mellan 1626 och 1635 samt mellan 1655 och 1660 namnet på två svenska generalguvernement vid sydöstra Östersjön

Fartyg 
Preussen (fullriggare) – var världens största segelfartyg utan hjälpmaskin sjösatt 1902
Preussen (1926) – en bil- och passagerarfärja byggt 1926

Se även 
 Pruser – ett baltiskt folk i Fornpreussen
 Preusseri – pedantisk militär exercis